Блатец () — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Сливен. Население составляет 811 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Блатец, в состав которого входит Блатец, должность кмета (старосты) исполняет Красимир Динев (ГЕРБ) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Сливен — Стефан Радев (ГЕРБ) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Сливенской области